Сільський округ Аязха́на Калибе́кова (, ) — адміністративна одиниця у складі Мактааральського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Жанажол.

Населення — 7600 осіб (2009; 5914 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Мактааральського району